Волошка — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, на левом берегу реки Волошки, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 33 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 75 %.

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района